Thompsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thompsonville (Connecticut)
 Thompsonville (Delaware)
 Thompsonville (Georgia)
 Thompsonville (Illinois)
 Thompsonville (Kansas)
 Thompsonville (Kentucky)
 Thompsonville (Massachusetts)
 Thompsonville (Michigan)
 Thompsonville (Mississippi)
 Thompsonville (New York)
 Thompsonville (Pennsylvania)
 Thompsonville (Texas)
 Thompsonville (Utah)
 Thompsonville (Wisconsin)